Malis præsidenter siden Mali blev uafhængig i 1960.

 
 
Lister over præsidenter